Samos steht für:
 Samos, griechische Insel im östlichen Ägäischen Meer
 Samos (Stadt), zentraler Ort der gleichnamigen Insel
 Samos (Präfektur), ehemalige griechische Präfektur
 Samos (Provinz), eine ehemalige Provinz der Präfektur Samos
 Samos (Wein), Markenname verschiedener süßer Dessertweine von der griechischen Insel Samos
 Samos (Galicien), Ort am Jakobsweg in Galicien (Spanien)
 Samos (Gerät), deutscher Funkmessempfänger aus dem Zweiten Weltkrieg
 Samos (Serbien), Stadt in der serbischen autonomen Provinz Vojvodina
 Samos II. (Kommagene), antiker Herrscher des Reiches Kommagene
 Samos (Satellit), US-Aufklärungssatellit
 Titularbistum Samos, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Samos ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Theon von Samos, griechischer Maler
 Sumeet Samos, indischer Rapper

SAMOS steht als Abkürzung für:
 SAMOS (The South African Multiple Option Settlement), südafrikanisches Zahlungssystem

Siehe auch:

SAMOS